Le château de la Jarthe est le nom porté par deux châteaux français du département de la Dordogne :

 le château de la Jarthe, à Coursac ;
 le château de la Jarthe, à Trélissac.

Jarthe